Dänisch-Hanseatischer Krieg steht für:

 Dänisch-Hanseatischer Krieg (1426–1435) (auch Kalmarisch-Hanseatischer Krieg)
 Dänisch-Hanseatischer Krieg (1509–1512) (auch Dänisch-Lübischer Krieg)

Siehe auch:
 Erster Waldemarkrieg (1361–1367) (auch Erster Hansekrieg)
 Zweiter Waldemarkrieg (1368–1370) (auch Zweiter Hansekrieg)
 Grafenfehde (1534–1536)